D'Angiò ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna I. (Neapel) (italienisch: Giovanna d'Angiò; * um 1326; † 1382), von 1343 bis 1382 Königin von Neapel und Gräfin der Provence; Königin von Jerusalem
 Johanna II. (Neapel) (1373–1435), Königin von Neapel und Titularkönigin von Jerusalem
 Karl I. (Neapel) (Carlo d'Angiò; 1227–1285), seit 1266 König von Sizilien
 Lino D’Angiò (* 1967), italienischer Schauspieler, Komiker und Fernsehmoderator
 Pino D’Angiò (* 1952), italienischer Popsänger und -musiker
 Robert von Anjou (Roberto d'Angiò; 1278–1343; auch der Weise (ital.: il Saggio) genannt), von 1309 bis 1343 König von Neapel